Martin Ferguson (ur. 1942) – szkocki piłkarz i trener, obecnie szef europejskich skautów w Manchesterze United
 Martin Ferguson (ur. 1953) – australijski polityk, minister zasobów naturalnych i energii oraz minister turystyki